Prichard – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Mobile
 Prichard – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wayne
 Prichard – krater uderzeniowy na powierzchni Wenus